Сержа:
 Сержа — деревня в Псковском районе Псковской области
 Сержа — река в Холмогорском районе Архангельской области